Il doppio del torneo di tennis U.S. Men's Clay Court Championships 1974, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitori Jimmy Connors e Ilie Năstase che hanno battuto in finale Jürgen Fassbender e Hans-Jürgen Pohmann 6-7, 6-3, 6-4.

Teste di serie

 Jimmy Connors /  Ilie Năstase (Campioni)
 Jürgen Fassbender /  Hans-Jürgen Pohmann (finale)

  Manuel Orantes /  Guillermo Vilas (semifinali)
 Dick Crealy /  Onny Parun (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

U.S. Men's Clay Court Championships 1974